Agathe Teyssier peut désigner :
 Agathe Teyssier, une actrice, réalisatrice et scénariste française ;
 Agathe Teyssier Napoletano, un mannequin français.